Александр Иванович Бурый (; родился 14 сентября 1987 года, Минск, Белоруссия) — белорусский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Родился 14 сентября 1987 года в Минске. Отец — Иван Степанович Бурый (1957 г.р.), легкоатлет, тренер-массажист; мать — Наталья Бурая, пловчиха/гребчиха.

14 октября 2015 года женился на девушке по имени Ханна.

Любимым турниром называет Уимблдон. Кумиром в мире тенниса считает соотечественника Максима Мирного.

Спортивная карьера 
В 2009 году дебютировал за национальную сборную Белоруссии в Кубке Дэвиса.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (57)

Победы (27)

Поражения (30)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Белоруссии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года